Tracheliodes foveolineatus  — род песочных ос рода Tracheliodes из подсемейства Crabroninae (триба Crabronini). США (Калифорния, Орегон, Колорадо).
Охотятся на муравьёв из подсемейства долиходерины.

Описание 
Мелкие осы (около 1 см), чёрные с желтоватыми отметинами. Клипеус в центре с округлым вздутием, а на вершине с 3 зубцами. Нижнечелюстные щупики 6-члениковые. Нижнегубные щупики 3-члениковые. Бока среднегруди с эпикнемиальным килем. Усики самок 12-члениковые (у самцов состоят из 13 сегментов). Внутренние края глаз субпараллельные (без выемки). Брюшко сидячее (первый стернит брюшка полностью находится под тергитом). Переднее крыло с одной дискоидальной и тремя радиомедиальными ячейками. Гнёзда в стеблях растений
.

Примечания

Литература 
 Немков П. Г., Казенас В. Л., Будрис Э. Р., Антропов А. В. 1995. Сем. Sphecidae — Роющие осы //

Ссылки 

 Род Tracheliodes на сайте calacademy.org
 Tracheliodes на www.biolib.cz
 Tracheliodes на Fauna Europaea
Tracheliodes
Мирмекофаги
Животные, описанные в 1909 году
Насекомые Северной Америки
Эндемики США